Caradrina kadenii är en fjärilsart som beskrevs av Freyer 1836. Caradrina kadenii ingår i släktet Caradrina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
kadenii